Tiechang bezeichnet:

 Tiechang (Bozhou) (铁厂镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bozhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tiechang (Erdaojiang) (铁厂镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Erdaojiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Tiechang (Longchuan) (铁场镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Tiechang (Rong) (铁厂镇), Großgemeinde im Kreis Rong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tiechang (Zhen’an) (铁厂镇), Großgemeinde im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tiechang (Zunhua) (铁厂镇), Großgemeinde der Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Tiechang (Guiding) (铁厂乡), Gemeinde im Kreis Guiding in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tiechang (Malipo) (铁厂乡), Gemeinde im Kreis Malipo in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tiechang (Mianning) (铁厂乡), Gemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tiechang (Tongjiang) (铁厂乡), Gemeinde im Kreis Tongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan